Лос Еспинос има више значења:

 Лос Еспинос (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Еспинос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Еспинос (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Еспинос (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Еспинос (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Еспинос (Кваутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Еспинос (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Еспинос (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Еспинос (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Еспинос (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Еспинос (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Еспинос (Хименез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Еспинос (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Еспинос (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Еспинос (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику